Venterol puede referirse a: 

 Venterol, comuna francesa situada en Alpes de Alta Provenza; o
 Venterol, comuna francesa situada en Drôme.